roken (tabak), het inhaleren van tabaksrook
roken (voedsel), het conserveren van voedsel door middel van rook
het afgeven van rook, van een stof die smeult of brandt.